Maruéjouls oder Maruejouls ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Maruéjouls (1837–1908), französischer Jurist und Politiker
 Pierre Stanislas Maruejouls (1732–1812), französischer Politiker